John Hughes (1797-1864), évêque catholique.
John Hughes (1815-1889) , industriel gallois.
John Hughes (1865-1941), sculpteur irlandais.
John Hughes (1882-1954), directeur artistique américain
John Hughes (1950-2009), réalisateur américain.
John Hughes, coureur cycliste britannique professionnel.
John Hughes (1964-), footballeur britannique, aujourd'hui entraîneur.
John Hughes (1943-2022), footballeur international écossais.
John Hughes (1988-), joueur de hockey sur glace canadien.
John Hughes (19?-), réalisateur et documentariste australien.